Claudia Riegler (ur. 1973) – austriacka snowboardzistka
 Claudia Riegler (ur. 1976) – nowozelandzka narciarka alpejska